Abbiate ist der Familienname folgender Personen:

 Damian Abbiate (* 1979), argentinischer Gewichtheber
 Luigi Abbiate (1866–1933), französischer Komponist und Cellist